Le coup Marne est une combinaison standard du jeu de dames, thématique de la partie classique et qui porte ce nom depuis 1955.

Principe du coup Marne 

C'est une variante du coup Philippe avec le retrait caractéristique du pion adverse 18 et la rafle partant du pion 38. Il s'ensuit un envoi à dame avec prise majoritaire qui permet de conserver le trait. Un second chemin de rafle menant à dame est construit de toutes pièces par le placement d'un pion en 10 et l’utilisation de la dame comme dans le coup de longue-vue. Voir animation.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

marne